Coité do Nóia kan syfta på:

Brasilien 

 Coité do Nóia (kommun), Alagoas, 
 Coité do Nóia (ort), Alagoas,